En Pologne, Suszka peut désigner :
 Suszka, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Suszka, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Suszka, un village dans la voïvodie de Poméranie,
 Suszka, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.